Babino bezeichnet Orte in Europa:
 Babino, ein Dorf der Gemeinde Berane in Montenegro
 Babino (Choroszcz), ein Dorf der Gmina Choroszcz in der Woiwodschaft Podlachien in Polen
 Babino (Demir Hisar), ein Dorf der Opština Demir Hisar in Nordmazedonien